Кэ́трин Да́дли, графи́ня Ха́нтингдон (ок. 1538 или 1543—1545 — 14 августа 1620, Челси) — английская аристократка; младшая дочь Джона Дадли, герцога Нортумберленда, и Джейн Гилфорд.

Биография 
Кэтрин Дадли родилась, по разным данным, приблизительно в 1538 или 1543—1545 годах и была младшей из выживших дочерей в семье Джона Дадли, герцога Нортумберленда, и его жены Джейн Гилфорд. Родословная семейства Дадли восходит к роду Роланда из Саттона, сына Харви, который унаследовал ленные владения и подати с Саттона, как потомок одного из бретонских завоевателей, последователей Алена Рыжего. В начале XIV века семейство Саттонов, чьим потомком через деда по отцу была Кэтрин, получило титул барона Дадли. Её дед Эдмунд Дадли, будучи советником Генриха VII, был казнён вскоре после смерти короля. Через свою бабушку по отцу, Элизабет Грей, баронессу Лайл, Кэтрин была потомком героев Столетней войны Ричарда де Бошана, графа Уорика, и Джона Талбота, графа Шрусбери.

Кэтрин, как и другие дети в семье Дадли, воспитывалась в протестантской среде и получила образование в духе гуманизма. Когда на английском троне оказался молодой король Эдуард VI, отец Кэтрин стал лордом-председателем Тайного совета и де-факто правителем Англии в период с 1550 по 1553 год.

25 мая 1553 года в лондонском доме Дадли состоялась по одним данным свадьба, по другим — обручение Кэтрин с Генри Гастингсом, наследником графа Хантингдона. На момент заключения этого брака она была в очень юном возрасте: из завещания Джейн Дадли, матери Кэтрин, известно, что к январю 1555 года она была младше двенадцати лет и, согласно брачному договору, брак мог быть аннулирован по желанию как самой Кэтрин, так и Гастингса. В день обручения/бракосочетания Кэтрин в доме Дадли состоялись ещё две свадьбы: её брат Гилфорд женился на любимой кузине короля Эдуарда VI и наследнице престола Джейн Грей, а младшая сестра Джейн — Кэтрин — вышла замуж за Генри Герберта, наследника графа Пембрука. Традиционно эти браки стали рассматриваться как часть заговора герцога Нортумберленда, чтобы привести свою семью к трону, однако современные историки интерпретируют их лишь как часть «рутинной политики династических браков». Брачные торжества сопровождались великолепными фестивалями, турнирами, играми и маскарадами. Гостями на празднествах были венецианский и французский послы (вместе с тем, имперские послы приглашены не были), а также «большое число простых людей… и ещё больше представителей знати».

После кризиса престолонаследия в 1553 году её отец, брат Гилфорд и невестка Джейн были осуждены и казнены. Как и остальная часть семейства Дадли, Кэтрин, проживавшая в доме родителей мужа, была лишена имущественных прав, которые были восстановлены только в 1558 году, когда осуждение Дадли было отменено парламентским актом. К этому моменту из всех братьев и сестёр Кэтрин в живых оставались только Мэри, Амброуз и Роберт; со всеми ними она поддерживала тесную связь. В 1560 году умер свёкор Кэтрин и её муж унаследовал титул графа Хантингдона. Детей у пары не было, однако по некоторым данным весной 1566 года Кэтрин перенесла выкидыш.

Многие годы Кэтрин вместе с мужем провела в Мидлендсе и Йоркшире, где она посвятила себя воспитанию девушек из джентри и дворянства. Среди её воспитанниц были автор дневников  и падчерицы брата Кэтрин Роберта —  и Пенелопа Деверё. После смерти супруга в 1595 году она проживала при дворе и стала ближайшей подругой пожилой королевы Елизаветы I; в молодости королева с осторожностью относилась к Кэтрин и её супругу из-за происхождения Гастингсов, которые были потомками Плантагенетов. Кэтрин умерла в Челси 14 августа 1620 года и была похоронена рядом с матерью в местной церкви.

Генеалогия

Примечания

Литература 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родившиеся в 1540-е годы
Кэтрин
Женщины эпохи Тюдоров